Кампана:

Персоналии 
 Кампана, Джан Пьетро  — итальянский коллекционер.
 Кампана, Дино — итальянский поэт.
 Кампана, Леонардо (род. 2000) — эквадорский футболист.
 Кампана, Фабио — итальянский композитор.
 Кампана, Франсуа Фредерик (1771—1807) — французский военный деятель, бригадный генерал, участник революционных и наполеоновских войн.

Другое 
 Кампана — латиноамериканский музыкальный инструмент: металлический колокольчик без языка.
 Кампана — город в провинции Буэнос-Айрес.
 Кампана — город в провинции Козенца, Италия.
 Кампана — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Кампана — населённый пункт в Уругвае, в департаменте Колония